Motor boxer de dezesseis cilindros: um motor com dezesseis cilindros dispostos horizontalmente em duas bancadas de oito cilindros localizadas em lados opostos do cárter;
 Motor V16: um motor de combustão interna à pistão dotado de duas bancadas de 8 cilindros em linha;
 Motor W16: uma configuração de motor com 16 cilindros distribuídos em W, ou seja, quatro fileiras de quatro cilindros.

Desambiguação